Храм Иоакима и Анны — название христианских храмов, освящённых во имя святых праведных Богоотец Иоакима и Анны.

Обиходные названия: Иоакимоаннинская церковь, Якиманская церковь.

 Костёл Иоакима и Анны — во Владимире-Волынском.
 Церковь Иоакима и Анны — в селе Долгое Курской области.
 Церковь Иоакима и Анны — в городе Можайске Московской области.
 Церковь Иоакима и Анны — в селе Носовское Вологодской области.

См. также 
 Храм Святой Анны
 Церковь Благовещения (Иоакима и Анны) на Якиманке